Проску́рина — женская форма фамилии . Известные носительницы:
 Проскурина, Александра Андреевна (1913 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Проскурина, Лилиана Рустамовна (1935—2011) — российская писательница и журналистка.
 Проскурина, Наталья Андреевна (род. 1990) — российская гребчиха-байдарочница.
 Проскурина, Светлана Николаевна (род. 1948) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. Другое 
 Проскурина — кустарник или дерево, вид рода Бересклет (Euonymus) семейства Бересклетовые (Celastraceae).